

Wydarzenia 

 początek odbudowy ateńskich Długich Murów
 Bitwa morska pod Knidos